Gawriił Popow (polityk) – rosyjski polityk, mer Moskwy
 Gawriił Popow (kompozytor) – radziecki kompozytor